Ferrón oder Ferron ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ferrón (* 1980), andorranischer Fußballspieler
 Jean Ferron (1910–2003), französischer katholischer Geistlicher und Archäologe
 Jordi Ferrón (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Julio Ferrón (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Marie Ferron (1881–nach 1965), österreichische Schauspielerin
 Théophile Adrien Ferron (1830–1894) französischer General und Kriegsminister
 Madame Ferron (1500– um 1530 oder 1540), Mätresse des französischen Königs Franz I., siehe La Belle Ferronière
 Valentin Ferron (* 1998), französischer Radrennfahrer 

Ferrón oder Ferron steht für:
 Ferrón (Wein), spanische Rotweinrebe
 Ferron (Utah), Ort im US-Bundesstaat Utah

Siehe auch
 Feron